В одиночному розряді тенісного турніру International Women's Open 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Гелену Сукову 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (Переможниця)
 Гана Мандлікова (1-ше коло)
 Мануела Малєєва-Франьєре (півфінал)
 Відсутня
 Гелена Сукова (фінал)
 Зіна Гаррісон (3-тє коло)
 Кеті Джордан (3-тє коло)
 Катаріна Ліндквіст-Раян (3-тє коло)

 Карлінг Бассетт-Сегусо (2-ге коло)
 Гелена Сукова (півфінал)
 Габріела Сабатіні (2-ге коло)
 Мануела Малєєва-Франьєре (чвертьфінал)
 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Беттіна Бюнге (чвертьфінал)
 Пем Кеселі-Телфорд (1-ше коло)
 Марін Луї-Гарпер (2-ге коло)
 Алісія Молтон (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Eastbourne International